Vrbica jelentései:

 Bosznia-Hercegovina
 Vrbica, falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Vrbica, falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban
 Vrbica, falu Jajca községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Vrbica, falu Livno községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
 Vrbica, falu Žepče községben, a Zenica-Doboji kantonban

  Észak-Macedónia
 Vrbica, falu Češinovo-Obleševo községben, a Keleti körzetben

 Horvátország
 Vrbica, falu Semeljci községben, Eszék-Baranya megyében
 Vrbica, falu Veliko Trojstvo községben, Belovár-Bilogora megyében

 Koszovó
 Vrbica, falu Gnjilane községben, Kelet-Koszovóban

 Montenegró
Vrbica falu Nikšić községben
Vrbica falu Pljevlja községben
Vrbica falu Podgorica községben

 Szerbia
 Vrbica, falu Aranđelovac községben, a Šumadijai körzetben
 Vrbica, falu Zaječar községben, a Zaječari körzetben
 Vrbica, Egyházaskér falu szerb neve Csóka községben, az Észak-Bánáti körzetben

 Szlovákia
 Vrbica, Verbicnek Liptószentmiklós városrészének a szlovák neve

 Szlovénia
Vrbica, falu Ilirska Bistrica községben, Primorsko-notranjska régióban